Иван Само́йлов:
 Самойлов, Иван Арсеньевич (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Самойлов, Иван Васильевич (1899—1963) — советский гидролог.
 Самойлов, Иван Данилович (1922—2008) — основатель Нижне-Синячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства.
 Самойлов, Иван Дмитриевич (? — не ранее 1942) — советский деятель органов внутренних дел.
 Самойлов, Иван Ильич (1900—1958) — советский агрохимик и микробиолог.
 Самойлов, Иван Михайлович (1912—1940) — Герой Советского Союза.